Händel-Porträt steht für folgende Gemälde:

 Händel-Porträt von Christoph Platzer
 Händel-Porträt von John Theodore Heins